Das Fresh Start Women’s Open 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Rancho Santa Fe. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 10. bis 16. Februar 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Rancho Santa Fe